Balaban kan syfta på:

 Balaban – ett gammalt azeriskt musikinstrument, se duduk

Personer
 Bob Balaban (1945–), amerikansk skådespelare
 Jan Balabán (1961–2010), författare från Tjeckien
 Boško Balaban (1978–), fotbollsspelare från Kroatien.

Geografi

Azerbajdzjan 

 Balakhani, ort, Baku, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar